Mr. Wu ist der Titel folgender Werke:

 Mr. Wu (1918), deutscher Film von Lupu Pick
 Mr. Wu (1919), britischer Film von Maurice Elvey 
 Mr. Wu (1927), US-amerikanischer Film von William Nigh 

Mister Wu ist der Titel folgender Werke:

 Mister Wu (Oper), Oper von Eugen d’Albert (1932)